Kósztasz Dzídzisz (Κώστας Τζίτζης, Kostas Tzitzis, 1909. Éjina) nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Éjina szigetén született 1909-ben. 1930-ban elköltözött Ajía Paraszkevíbe.

Az 1953–1954-es görög kupa döntőjét vezette 1954. május 23-án. 1955-ben három másik játékvezetővel megalapította a Görög labdarúgó-szövetség játékvezetői főiskoláját. Az előző évi UEFA-csatlakozás miatt 1955-ben görög nemzetközi bírókat is alkalmaztak, így Dzídzisz hat nemzetközi mérkőzést vezethetett. Az 1958-as labdarúgó-világbajnokság selejtezőin a 3–2-re végződő Németország–Ausztria mérkőzést vezette. 1959-ben Rómában az Olaszország–Spanyolország (2–1) nemzetközi rangadón bíráskodott.

1959-ben az Afrikai nemzetek kupája tornán a Kairóban rendezett Szudán–Etiópia (1–0) csoportmérkőzést irányította. 1962-ben az Addisz-Abebában rendezett, 4–2-re végződő Etiópia–Szudán elődöntőt is Dzídzisz vezette. Etiópia megnyerte az Afrika-kupát, ezután Hailé Szelasszié etióp császár Etiópia becsületrendjével tüntette ki.

Források 

 African Nations Cup 1959
 Ο Πρώτος Έλλην Διεθνής Διαιτητής Αγιοπαρασκευώτης ο Κώστας Τζίτζης (Az első görög nemzetközi játékvezető Ajía Paraszkevíből, Kósztasz Dzídzisz )

Görög labdarúgó-játékvezetők
1909-ben született személyek